Ženská dvouhra Japan Women's Open 2017 probíhala kolem poloviny září 2017. Do singlové soutěže tokijského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla americká tenistka Christina McHaleová, kterou v semifinále vyřadila kvalifikantka a pozdější vítězka Zarina Dijasová.

Profesionální kariéru ukončila 46letá Japonka a bývalá světová čtyřka Kimiko Dateová, když ve svém posledním zápase na okruhu utržila od Aleksandry Krunićové dva „kanáry“.

Do semifinále postoupily tři kvalifikantky, Kazaška Zarina Dijasová (100. na žebříčku WTA), Chorvatka Jana Fettová (123.) a Japonka Miju Katová (171.).

Vítězkou se stala kazašská kvalifikantka Zarina Dijasová, jež ve finále zdolala další kvalifikantu, domácí Miju Katovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 7–5. Na okruhu WTA Tour vyhrála premiérový singlový titul .

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2017
Tenis v Japonsku v roce 2017